Трубчатая бомба (или трубочная бомба) — разновидность самодельного взрывного устройства, которое создаётся из трубок, заполненных взрывчатым веществом. При возникновении высокого давления в трубках в момент срабатывания бомбы радиус поражения осколками и ударной волной может быть достаточно крупным, что делает это взрывное устройство очень опасным для жизни человека. В связи с тем, что это взрывное устройство является «кустарным», оно может сработать преждевременно даже при попытке сборки. Применяется различными преступными и террористическими группировками; в ряде стран хранение подобных устройств запрещено по закону вне зависимости от того, для чего такую взрывчатку собирались применять на самом деле.

Устройство 

Трубчатая бомба представляет собой кусок водопроводной трубы, содержащей внутри взрывчатку и закрытой с обеих сторон своеобразными крышками. В трубу вставлен взрыватель, огнепроводный шнур выходит через небольшое отверстие из трубы или края, где находится крышка. Взрыватель может быть как обычным для самодельных взрывных устройств, так и электрическим (провода соединяют взрывчатку с таймером и батареей). Все компоненты для сборки легко добываются.

В качестве взрывчатки не используется тротил, поскольку он слишком опасен и в принципе не выгоден для составления бомбы такой простой конструкции. Из взрывоопасных веществ в таких бомбах встречаются порох, головки спичек, различные хлораты и прочие легковоспламенимые вещества. Обычного электрического разряда может хватить для воспламенения и срабатывания устройств, вследствие чего сборщик может погибнуть даже на стадии сборки устройства. Для усиления поражающего эффекта могут быть добавлены гвозди, битое стекло, шарики или прочие металлические осколки (как помещены в бомбу, так и прикреплены снаружи трубки).

Принцип действия 
Высокое давление, возникающее внутри бомбы при воспламенении взрывчатки, позволяет легко разрушить внешнюю оболочку — именно так срабатывает бомба. Возможно применение как пластика, так и обладающего большей пожаростойкостью металла — другая её сторона означает, что разрушительная сила будет намного больше. Так, в трубе с условным проходом 25 мм рабочее давление 7 МПа, а предельное — 55,8 МПа, хотя технология запечатывания трубы может снизить предельное давление.

Разрыв трубки может произойти разным способом в зависимости от того, как быстро возрастает давление и какой материал используется в оболочке. При низкой скорости повышения давления металл будет деформироваться, пока стенки не станут тонкими и не появится отверстие. Произойдёт громкий хлопок, схожий больше с утечкой газа, но поражения осколками в таком случае не будет. Если давление будет возрастать быстро, то металл быстро деформируется и трубка разлетится на осколки во всех направлениях под давлением расширяющихся газов. Трубчатые бомбы считаются очень опасными, поскольку могут преждевременно сработать и убить сборщика или того, кто собирается её установить.

Согласно рекомендациям Министерства внутренней безопасности США, в случае обнаружения бомбы люди должны находиться на расстоянии не менее 21 м от неё, но рекомендуемое безопасное расстояние составляет 366 м. До прибытия сапёров приближаться к бомбе запрещается во избежание жертв и раненых.

Ошибки при срабатывании 
Бомба может не взорваться, если:
 возрастание давления газов недостаточное, и тогда все газы могут уйти через отверстие, куда вставляется огнепроводный шнур;
 если трубка неплотно закрыта, и в таком случае пороховые газы могут по резьбе уйти из трубки из-под крышки;
 если труба полностью изолирована от утечки, однако общее повышение давления оказалось недостаточным.

В последнем случае бомба становится , но всё ещё представляет опасность. При внешнем воздействии возможен разрыв корпуса, и тогда давление пороховых газов может привести и ко взрыву.

Применение 
В большинстве случаев трубчатые бомбы применяются или преступными группировками (в том числе террористами), или различными партизанскими организациями. Так, подобные самодельные гранаты использовались широко в гражданской войне в Испании. В Великобритании Народное ополчение училось собирать трубчатые бомбы и применять их на случай, если немцы оккупируют страну. Позже в самой Великобритании взрывы с применением подобных бомб гремели на территории Северной Ирландии, и большая часть этих бомб собиралась ольстерскими лоялистами (организации «Защитники Красной Руки» и «Оранжевые добровольцы»). Трубчатые бомбы были в распоряжении разных подразделений ИРА, но после подписания перемирия в 1998 году часть этого оружия попала в руки ирландских ОПГ.

Теракты 

 4 мая 1886 года во время протеста рабочих на площади Хеймаркет в Чикаго неизвестный (предположительно, провокатор со стороны полиции) бросил трубчатую бомбу в толпу. В результате взрыва погиб полицейский Матиас Дж. Деган. Бомбу сделали из газопроводной трубы, наполненной динамитом и закрытой двух сторон деревянными крышками.
 26 сентября 1980 года во время празднования Октоберфеста была взорвана трубчатая бомба, которую заложил неонацист Гундольф Кёлер недалеко от общественного туалета. Погибло 13 человек, среди которых был и Кёлер, который не успел отойти на безопасное расстояние. Было ранено около 200 человек. Полиция не установила, было ли действие Кёлера выполнением приказа
свыше или обычным самоуправством, и не выяснила, кто изготовил бомбу.
 11 октября 1985 года в Калифорнии в результате взрыва подобной бомбы был убит , сторонник защиты прав палестинских арабов. В покушении обвинили Лигу защиты евреев, а именно трёх её членов, однако в 1990 году Израиль отказался экстрадировать их.
 27 июля 1996 года Эрик Рудольф осуществил  в Атланте. Жертвами стали 2 человека, 111 были ранены. Преступника удалось арестовать в 2003 году.
 Преступники Эрик Харрис и Дилан Клиболд, которые устроили бойню в школе «Колумбайн» 20 апреля 1999 года, перед нападением испытывали трубчатые бомбы и опубликовали результаты на своём сайте. Они разместили бомбы в школьной столовой, но те не сдетонировали вовремя.
 11 декабря 2010 года в Швеции смертник подорвал одну из шести бомб недалеко от одного из богатых районов Стокгольма. По совпадению, никто из гражданских лиц не погиб.
 В октябре 2018 года в США почтой были отправлены ряду политиков либерального толка заминированные посылки. Среди тех, кто должен был принять опасные посылки, были Джордж Сорос (предприниматель), Хиллари Клинтон (бывший госсекретарь, кандидат в Президенты США от Демократической партии), Барак Обама (44-й президент США), Джон Оуэн Бреннан (бывший директор ЦРУ) и Эрик Холдер (бывший генеральный прокурор США). 26 февраля 2023 - теракт в МАУПЕ

Примечания

Ссылки 
  — Патент на метод по нейтрализации трубчатых бомб

Бомбы
Импровизированное оружие